Agnieszka Osiecka – polska poetka, autorka tekstów piosenek, pisarka
 Ewa Osiecka – profesor nadzwyczajna Politechniki Warszawskiej
 Maria Osiecka-Kuminek – polska scenograf filmowa i dekoratorka wnętrz
 Monika Osiecka – polska rzeźbiarka
 Osiecka – album Katarzyny Nosowskiej
Osiecka – serial telewizyjny z 2020 roku

Zobacz też 
 Granica Osiecka
 Mielizna Osiecka
 Puszcza Osiecka
 Osiecki